Stati Uniti d'America
 Beach City – villaggio della Contea di Stark, Ohio
 Beach City – città della Contea di Chambers, Texas